

Personer
Bancroft och liknande namn kan syfta på:
 Anne Bancroft (1931–2005), amerikansk skådespelerska
 Bronwyn Bancroft (född 1958), australiensisk konstnär
 Cameron Bancroft (född 1967), kanadensisk skådespelare
 Edward Bancroft (1745–1821), brittisk/amerikansk läkare, kemist och dubbelagent under amerikanska revolutionen
 Edward Nathaniel Bancroft (1772–1842), brittisk läkare, botaniker och zoolog, son till Edward Bancroft
 George Bancroft (1800–1891), amerikansk historiker och politiker
 Hubert Howe Bancroft (1832–1918), amerikansk boksamlare och historiker
 Richard Bancroft (1544–1610), ärkebiskop av Canterbury

Geografi

Bancroft kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bancroft, Ontario, ort,

USA 

 Bancroft, Kentucky, ort, Kentucky, Jefferson County, 
 Bancroft (ort i USA, West Virginia), Putnam County, 
 Bancroft (ort i USA, Iowa), Kossuth County, 
 Bancroft (ort i USA, Michigan), Shiawassee County, 
 Bancroft (ort i USA, Nebraska), Cuming County, 
 Bancroft (ort i USA, Wisconsin), Portage County, 
 Bancroft (ort i USA, Idaho), Caribou County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar